Mária skót királyné (1434 körül–1463) gelderni hercegnő, II. Jakab skót király felesége
Mária skót királyné (1515–1560), Guise hercegnője, V. Jakab skót király második felesége
Mária skót királyné (1658–1718) modenai hercegnő, VII. Jakab skót király második felesége

Nem tévesztendő össze
Mária skót királynő (egyértelműsítő lap)